Бесла́н Зауди́нович Мудра́нов (, род. 7 июля 1986, Баксан, Кабардино-Балкарская АССР, СССР) — российский дзюдоист и самбист. Олимпийский чемпион (2016), призёр чемпионатов мира, чемпион Европы и России по дзюдо. 

Выступает в весовой категории до 60 кг. Мастер спорта международного класса по самбо. Заслуженный мастер спорта России по дзюдо (2012). Участник чемпионата мира по дзюдо 2010, 2011, чемпионата Европы по дзюдо 2012 (золото). Чемпион Европейских игр 2015 года. Чемпион Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Родился в 1986 году в городе Баксан, Кабардино-Балкария. По национальности кабардинец. Начал заниматься борьбой с 13 лет, о секции самбо рассказал младший брат. 

Начинал в самбо, немного занимался вольной борьбой. Позже переехал в Майкоп и поступил в Адыгейский государственный университет на факультет ИФК дзюдо, а затем перевелся в Кабардино-Балкарский Государственный Университет. 

В 2006 году переехал в Армавир. В 2008 году перешёл в дзюдо, выиграв зональный чемпионат и чемпионат России.

Является военнослужащим Росгвардии. Имеет воинское звание «лейтенант» (2016).

Семья 
Отец — Заудин Шафигович. Мать — Асият Хасановна, домохозяйка. Брат Аслан учился в Адыгейском государственном университете на факультете ИФК дзюдо, занимается самбо и дзюдо (Заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по самбо).
Женат. Супруга — Диана, две дочери.  
Имеет трёх племянниц Марфу (род. 2008), Ларианну (род. 2009), Сафию (род. 2015) и одного племянника Абдуллаха (род. 2012), проживают в районе ЖД-Вокзал.

Спортивные достижения

В самбо 
 Мастер спорта международного класса по борьбе самбо (2004 г.)
 Серебряный призёр первенства России по самбо среди юношей (2002 г.)
 Победитель первенства России среди юниоров по самбо (2004 г.)
 Серебряный призёр первенства Европы по самбо среди юниоров (2004 г.) Прага
 Победитель первенства России по самбо среди юношей (2004 г.).
 Победитель молодёжного Чемпионата мира по самбо в Москве (2006 г.)
 Победитель Чемпионата России по самбо в Кстово (Нижегородская область) (2007 г.)
 Серебряный призёр чемпионата мира по самбо (2007 год)
 Неоднократный призёр международных турниров

В дзюдо 
 Победитель Чемпионата России по дзюдо в Волгограде (2008)
 3 место на турнире по дзюдо «Большой шлем» в Москве (2009)
 Серебряный призёр чемпионата России по дзюдо в Нальчике (2009)
 5 место на Чемпионате Европы (2010)
 5 место на Чемпионате мира (2010)
 На восьми турнирах, где Беслан участвовал в 2012—2014 годах, он шесть раз становился победителем
 Чемпион Европы по дзюдо 2012, первое золото сборной
 3 место на турнире по дзюдо «Большой шлем» в Париже
 5 место на турнире по дзюдо «Мастерс» в Тюмени
 Победитель турнира Гран-при в Самсуне (2014)
 Чемпион Европы по дзюдо в Монпелье (2014)
 2 место на Чемпионате мира по дзюдо 2014, Челябинск
 Бронзовый призёр чемпионата Европы в Монпелье (2014)
 Победитель Европейских игр в Баку (2015)
 Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сильнейшим дзюдоистом Европы в легком весе стал Беслан Мудранов. Новости 1 канал

Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по самбо
Чемпионы России по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы Европейских игр по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от России
Лейтенанты (Российская Федерация)
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Спортсмены Кабардино-Балкарии